Fekete Ferenc (1737/1738–1823) színházvezető, mecénás, országgyűlési követ
 Fekete Ferenc (1767–1835) kamarás
 Fekete Ferenc (?) építész
 Fekete Ferenc (1914–1981) operatőr
 Fekete Ferenc (1915–1945) pszichológus, költő
 Fekete Ferenc (1928–1998) agrárközgazdász
 Fekete Ferenc (?–2017) erőemelő
 Fekete Ferenc (1958) állatorvos
 Fekete Ferenc (?) mérnök, politikus (MSZP)